«Гибель империи. Византийский урок» — документально-публицистический фильм архимандрита (ныне митрополита) Тихона (Шевкунова). Ведущий — архимандрит Тихон (Шевкунов) — от первого лица даёт свою версию краха Византийской империи. Съёмки производились в современных Стамбуле, Венеции и Москве. По словам автора «Мне хотелось в форме притчи предупредить, показать, что может случиться в России, если вовремя не предпринять соответствующие меры».

Премьера состоялась на телеканале «Россия» 30 января 2008 года. Фильм вызвал широкую общественную дискуссию.

23 января 2009 года создателям фильма была вручена премия «Золотой орёл» в номинации неигровое кино.

Содержание фильма 
Основная концепция картины восходит к московскому митрополиту Зосиме, который в 1492 году в своём труде «Изложение Пасхалии» впервые выдвинул тезис «Москва − Третий Рим».

Центральной линией фильма является пропаганда сильного государства. На примере гибели такой великой империи, какой была Византия, проводится мысль, что государство с большой территорией и большим числом народов, входящих в него, обязано быть сильным, иначе оно распадётся как в силу центробежных сил, объективно существующих в любом многонациональном государстве, так и в силу желания окружающих это государство соседей поживиться за чужой счёт.

В качестве таких соседей, по фильму, выступают народы тогдашней Западной Европы (именующиеся в фильме просто «Запад»), бывшие в те времена, о которых идёт речь в фильме, очень далёкими от цивилизованности и именовавшиеся как в Римской, так и в Византийской империях варварами (германцы, англосаксы, французы и т. д.). По фильму, они разграбили Константинополь и, грамотно используя его несметные богатства, дали основной толчок своей цивилизации, ныне именуемой «Западной».

В фильме проводятся аналогии с российской историей. Автор рассказывает об истории Византии, сравнивая её с историей современной России, Российской империи и Советского Союза. Проводится прямая аналогия с событиями новейшей истории, как, например, борьба государственной бюрократии с олигархами, оранжевая революция на Украине и отделение Сербии и Болгарии от Византии, укрепление вертикали власти и т. п.

Однозначную позицию авторы заняли по национальному вопросу, особенно актуальному в государствах имперского типа. Внимание уделяется равенству всех народов империи между собой. Одновременно в качестве положительного момента указывается на смешанное происхождение православных императоров Византии и приводится краткая родословная некоторых из них. Критикуется имевший место греческий национализм, религиозный фактор ставится выше национального.

Примечания

Ссылки 
 «Византийский урок» — официальный сайт фильма
 Фильм «Гибель империи. Византийский урок» в wmv-формате. Продолжительность 1:11:02 мин. Размер 103.1 Mb
 Дикторский текст литературного сценария фильма «Гибель империи. Византийский урок»
 Фильм «Гибель империи. Византийский урок» Подборка материалов из СМИ / Православие.Ru
 Обсуждение фильма. Телепередача «Национальный интерес», ТК «Россия» (flv-файл)

За 
 Багдасарян В. Э., Орлов И. Б., Репников А. В., Реснянский С. И., Федулин А. Я. «Византийский набат» (письмо пяти историков в редакцию «Независимой газеты») // НГ-Религии. — 2.4.2008.
 Володихин Д. М. Наследие Второго Рима. Опыт краткой апологии. Агентство политических новостей, 13.2.2008.
 Кириллин В. М. Назидание о грядущем. Научный богословский портал «Богослов.ru», 08.03.2008.
 Козлов М. Е., прот., Бурега В., Кириллин В. М. Возрождение сатиры, или Урок отца Тихона. // Татьянин день. — 21.03.2008.
 Лункин Р. Н. Фильм-катастрофа. Портал-Credo.ru, 11.02.2008.
 Максименко В. Г. Византийский урок как историческая развилка. Фонд стратегической культуры, Православие.ру, 28.02.2008.
 Нарочницкая Н. А. Споры вокруг Византии // Российская газета. — № 26. — 7.2.2008.
 Покровская А. М. Византийское предупреждение. Православие.ру.
 Расторгуев В. Н. «„Гибель Империи. Византийский урок“ — это фильм-притча». Русская линия, 5.02.2008.
 Распутин В. Г. О фильме «Гибель империи. Византийский урок» // Советская Россия : газета. — 28.02.2008.
 Сергейцев Т. Н., Петрова О. Какая современность нам нужна? // Профиль : журнал. — № 7 (563). — 25.2.2008.
 Тукмаков Д. Спасти Империю! Завтра : газета. — № 7 (743). — 13.02.2008.
 Тутина Ю., Тростников В. Н. Самобытно или по-западному // Аргументы и факты : газета. — № 7 (1424). — 13.02.2008.
 Фефелов А. В окопах Цареграда // Завтра : газета. — № 7 (743). — 13.02.2008.
 Холмогоров Е. С. Византийский урок // Спецназ России : газета. — № 4 (139). — Апрель 2008.
 Ямщиков С. В. Империя — не мистерия // Завтра : газета. — № 8 (744). — 20.02.2008.

Против 
 Завольский Д. «Возвращение в Царьград, или Езда в остров Простодушных» // Живой журнал
 Завольский Д. «Повесть о погибели Швамбранского царства» // Наше время, № 213. от 05.05.2008
 Занемонец А., диак. Фильм «Византийский урок глазами историка». // Regions.ru, 18.02.2008 г.
 Лебедев В. П. «Византийский синдром» // Лебедь, 17-02-2008
 Можегов В. Роковая симфония. // НГ Религии, 20 февраля 2008
 Можегов В. Все спокойно в наших византиях, или История одного урока // Континент. 2008. — № 136
 Иванов С. А. «Факты, основанные на событиях». // «Ежедневный журнал», 01.02.2008
 Муравьёв А. В. «Тень Гиббона над руинами Царьграда». // Портал-Credo.Ru
 Мусин А. Е., диак. «Если довелось в империи родиться, надо знать уроки Византии». // Портал-Credo.Ru, 20.02.2008
 Новодворская В. И. «Чтоб землю в Стамбуле чекистам отдать». // Грани.ру, 12.02.2008
 Переседов И. В нужном месте поставили крестик. // Новая газета № 08 от 4 Февраля 2008
 Ревзин Г. И. Гибель истории. Уроки отца Тихона. // Газета «Коммерсантъ», 31.01.2008
 Строев С. А. «Медвежий агитпроп в византийском антураже». «CONTRTV.RU», 26.02.2008
 Фаликов Б. З. Битва кремлёвских пастырей // Газета.ру
 Холмогорова Н. «Легко ли быть византийцем?». // Агентство политических новостей, 04.02.2008
 «Russia and its history: A Byzantine sermon» // The Economist, 14 февраля 2008
 «Византийский урок» (Подборка отзывов и интервью)

Мнение представителей Русской Православной Церкви 
 Исторические оценки архимандрита Тихона в фильме «Византийский урок» являются его личной трактовкой — митрополит Кирилл. Комментарий председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Кирилла (Гундяева) // Интерфакс-Религия, 20 февраля 2008 г.

Мнение авторов фильма 
 Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Власть здесь ни при чём». «Коммерсантъ», № 15 (3832 от 1 февраля 2008 г.
 Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Главная причина падения Византии — в духовном разложении элиты». «Итоги», № 9 (611) от 25 февраля 2008 г.
 «Византийское зеркало» (беседа c византологом Павлом Кузенковым — научным консультантом фильма). Московский Комсомолец, № 24690 от 12 февраля 2008
 Встреча автора фильма «Византийский урок» со студентами Московских духовных школ. Видеозапись, стенограмма. Богослов.Ру, 17 сентября 2008 г.

Другие 
 Премьера фильма в Афинах. Репортаж из Греции. Вести, 20 октября 2009 г.
 Дикторский текст литературного сценария фильма «Гибель империи. Византийский урок» // pravoslavie.ru, 11 марта 2008

Телефильмы 2008 года
Телефильмы России
Фильмы о Византии
Фильмы России 2008 года
Фильмы о православии
Фильмы, снятые по заказу ВГТРК